Маријано Матаморос има више значења:

 Маријано Матаморос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маријано Матаморос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Маријано Матаморос (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Маријано Матаморос (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Маријано Матаморос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Маријано Матаморос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Маријано Матаморос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Маријано Матаморос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику